Greasy pode se referir a:
Greasy Neale
Greasy (Oklahoma)

Veja também
Grease

Desambiguação